Nabben ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nabben (1953–2018), deutscher Vegetarier, Koch, Aktivist und Sachbuchautor
 Pol Nabben (* 1983), niederländischer Radrennfahrer